En Pologne, Magdalenka peut désigner : 

dans la voïvodie de Couïavie-Poméranie
 Magdalenka, village.

dans la voïvodie de Łódź
 Magdalenka, village de la gmina de Rozprza , du powiat de Piotrków
 Magdalenka, village de la gmina de Będków 
 Magdalenka, village de la gmina de Ulhówek.

dans la voïvodie de Lublin
 Magdalenka, village.

dans la voïvodie de Mazovie
 Magdalenka, village.